Orlát község () község Szeben megyében, Romániában. Központja Orlát, beosztott falvai nincsenek.

Fekvése 
A Szebeni-medencében, Nagyszebentől nyugatra 17 kilométerre helyezkedik el.

Népessége 
1850-től a népesség alábbiak szerint alakult:

A 2011-es népszámlálás adatai alapján a község népessége 3271 fő volt, melynek 96,1%-a román és 1,31%-a roma. Vallási hovatartozás szempontjából a lakosság 94,82%-a ortodox és 1,75%-a görögkatolikus.

Története

Nevezetességei 
A község területéről az alábbi épületek szerepelnek a romániai műemlékek jegyzékében:
 az Orlát 422. szám alatti, 19. századi faház (SB-II-m-B-12494)
 az Orlát 472. szám alatti, 19. századi faház (SB-II-m-B-12495)
 a Szent Miklós-templom (SB-II-m-B-12496)
 az orláti határőrezred székhelye (SB-II-a-B-12497)

Híres emberek 
Orláton születtek Julius Bielz (1884–1958) művészettörténész, néprajzkutató, muzeológus és Octavian Beu (1893–1964) népzenekutató.

Jegyzetek

Források 
 

Szeben megye községei